La temporada 2021 del Campeonato de España de F4 fue la sexta edición de dicho campeonato. Comenzó el 30 de abril en Spa-Francorchamps y finalizó el 14 de noviembre en Barcelona.

Dilano van't Hoff se quedó con el título de pilotos en la última ronda. Fue la última edición del campeonato con los monoplazas Tatuus F4-T014, para la temporada siguiente se introducirá el nuevo modelo F4 T-021.

Equipos y pilotos

Calendario

Resultados

Clasificaciones

Sistema de puntuación

Campeonato de Pilotos

Clases secundarias

Campeonato de Equipos

Referencias 

2021